Esther Vergeer ha difeso il titolo battendo in finale Marjolein Buis 6–0, 6–2.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Jiske Griffioen (semifinali)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2011